Hautecour puede referirse a:
Hautecour, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Hautecour, comuna francesa situada en el departamento de Saboya.
Hautecourt-Romanèche, comuna francesa situada en el departamento de Ain.